El nombre Arturo Campos puede hacer referencia a:

 Arturo Campos (ingeniero) (1934-2001), ingeniero estadounidense,
 Arturo Campos (futbolista) (1995-), futbolista costarricense.